Министарство унутрашњих послова се може односити на:

 Министарство унутрашњих послова, опште значење
 Министарство унутрашњих послова Републике Српске
 Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 Министарство унутрашњих послова Републике Хрватске
 Министарство унутрашњих послова Руске Федерације
 Министарство унутрашњих послова Руске Империје
 Министарство унутрашњих послова Републике Северне Македоније

Министарства